Exostoma är ett släkte av fiskar. Exostoma ingår i familjen Sisoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Exostoma